Сяескюла () — назва географічних об'єктів Естонії.

 Сяескюла — село у волості Луунья повіту Тартумаа.
 Сяескюла — село у волості Ярва повіту Ярвамаа.
 Сяескюла — село у волості Козе повіту Гар'юмаа.